Ivanić steht für:
 Ivanić-Grad, Stadt an der Lonja im nördlichen Teil Kroatiens

Ivanić ist der Familienname folgender Personen:
 Mladen Ivanić (* 1958), bosnischer Politiker und ehemaliger Außenminister von Bosnien und Herzegowina